

Persone 
 Daniele Ceccaroni – conosciuto come Dani Faiv, rapper italiano
 Massimo Ceccaroni – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Rodolfo Ceccaroni – scultore e pittore italiano

Pagine correlate 
 Cecchi
 Ceccarini